Monesi – famiglia storica italiana
 Monesi di Mendatica – frazione del comune italiano di Mendatica, in Liguria, conosciuta anche come Monesino
 Monesi di Triora – frazione del comune italiano di Triora, in Liguria